Mèlia (gens romana)
 Mèlia (nimfa)
 Mèlia (arbre) del gènere Melia

Vegeu també 
 Mèlian, personatge de l'univers de J.R.R. Tolkien
 Melíades, grup de nimfes